Criș se poate referi la:

Râuri 
 Râul Criș
 Crișul Alb
 Crișul Băiței
 Crișul Mic
 Crișul Dublu
 Crișul Negru
 Crișul Nou
 Crișul Pietros
 Crișul Poienii
 Crișul Repede
 Crișul Văratecului

Localități 
 Criș, jud. Mureș
 Criș, jud. Hunedoara
 Baia de Criș, Hunedoara
 Chișineu-Criș, Arad
 Girișu de Criș, Bihor
 Husasău de Criș, Bihor
 Lunca (Baia de Criș), Hunedoara
 Slatina de Criș, Arad
 Târnava de Criș, Hunedoara
 Tătărăștii de Criș, Hunedoara
 Țigăneștii de Criș, Bihor
 Topa de Criș, Bihor
 Uileacu de Criș, Bihor
 Văleni (Baia de Criș), Hunedoara

 Plasa Chișineu-Criș, județul Arad

Crișului 
 Izvoru Crișului, Cluj
 Lacul Râtu Crișului
 Dealu Crișului, Alba
 Vadu Crișului, Bihor

Alte utilizări ale numelui 
 Ținutul Crișuri
 Fâneața Izvoarelor Crișul Pietros
 Cultura Starčevo-Criș

Nume de familie 
 Anastasiu Crișu

Vezi și 
 Crișan (dezambiguizare)
 Crișana (dezambiguizare)
 Crișeni (dezambiguizare)

 Valea Crișului (dezambiguizare)
 Valea Mare de Criș (dezambiguizare)

 Crișcior, Hunedoara
 Crișcăuți, Dondușeni
 Criștelec, Sălaj
 Crișceatec, Zastavna

 Criștioru de Jos, Bihor
 Criștioru de Sus, Bihor

Toponime românești